Filipini je lahko:
 Filipini, država
 Filipini, Poreč (Hrvaška)